Ханс-Юрген Вейль (; , , Германия) — немецкий борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Германии (1971, 1973, 1975) .

Биография 
В 1968 и 1969 годах был вторым на чемпионате Германии, а на чемпионате Европы 1969 года был четвёртым, в 1970 на чемпионате Европы также остался четвёртым. В 1971 году стал чемпионом Германии, в 1972 году был только третьим.  

На Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене боролся в легчайшем весе (до 57 килограммов). Регламент турнира остался прежним, с начислением штрафных баллов, но сменилось количество баллов, начисляемых за тот или иной результат встречи. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу с явным преимуществом начислялось 0,5 штрафных балла, за победу по очкам 1 балл, за ничью 2 или в случае пассивной ничьи 2,5 балла, за поражение с явным преимуществом соперника 3,5 балла и за чистое поражение 4 балла. Как и прежде, борец, набравший 6 штрафных баллов, из турнира выбывал. Титул оспаривали 29 борцов.

Ханс-Юрген Вейль прокатился по соперникам катком, в первых пяти встречах всех соперников, включая действующего олимпийского чемпиона Яноша Варгу победив чисто. Однако в шестом круге оступился на болгарине Христо Трайкове (что интересно, во втором круге ему же проиграл и будущий чемпион Рустем Казаков, а сам Трайков в итоге остался лишь пятым). Тем не менее к финальной встрече подошёл на первом месте, и Вейля устраивала и ничья. Однако Рустем Казаков не оставил шансов немецкому борцу, тушировав его на третьей минуте встречи.  

В 1973 году остался четвёртым на чемпионате Европы, в 1974 - на чемпионате мира. На чемпионате Германии 1974 года завоевал серебряную медаль. В 1975 году победил на Гран-при Германии, в 1976 году там же был вторым.

На Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале боролся в легчайшем весе (до 57 килограммов). Регламент турнира остался в основном прежним. Титул оспаривали 17 борцов.

Ханс-Юрген Вейль в первой встрече был дисквалифицирован, а вторую свёл вничью, но победа по дополнительным критериям была отдана соперника, и немецкий борец выбыл из турнира. 

В дальнейшем работал охранником в строительной компании, на настоящее время пенсионер.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Германии по борьбе
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы легчайшего веса